Cajsa Stina Åkerström – cantante e scrittrice svedese
 Fred Åkerström – cantante svedese
 Riserva Åkerström – riserva naturale nel comune svedese di Trollhättan